Под индексом К-1000 могут иметься в виду:

 Линейные корабли типа К-1000
 Мотоцикл К-1000
 Фотоаппарат Pentax K1000